New Town kan henvise til:

Steder

Australien 
 New Town, South Australia, en bydel af Kadina
 New Town, Tasmanien, en bydel af Hobart

Ghana 
 New Town, Ghana, Western Region

Indien 
 New Town, Kolkata

Japan 
 Tama New Town, Tama, Tokyo
 Senboku New Town, Osaka

Pakistan 
 New Town, Karachi, også kaldet Binori Town

Storbritannien 
 New Town, Birmingham, en indre by distrikt af Birmingham
 New Town, Luton, et distrikt af Luton
 New Town, Southampton, et distrikt i Southampton
 New Town, Walsall, et distrikt i Walsall
 New Town, Enford, Wiltshire
 New Town, Ramsbury, Wiltshire
 New Town, Edinburgh, indre by af Edinburgh

USA 
 New Town (Jacksonville), et kvarter i Jacksonville, Florida
 New Town (Key West), et kvarter i the City of Key West, Florida
 New Town, Georgia
 New Town, Missouri
 New Town, North Dakota

Zimbabwe 
 New Town, Kwekwe, en bydel af Kwekwe

Se også 
 Planlagt by (engl. New Town)
 Newtown